

Égypte antique 

Didia est un nom porté par :
 Didia scribe à la  ;
 Didia grand prêtre de Ptah à Memphis sous Ramsès  ().

Rome antique 

 Didia Clara (née vers 153), fille du sénateur romain Marcus Didius Julianus et de l'impératrice Manlia Scantilla.
C'est aussi le nom d'une loi, la Lex Didia, édictée en -143, concernant les dépenses des repas.

  
Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité